Патрик Сайц () — американский актёр озвучивания, режиссёр дубляжа и ; выпускник Калифорнийского университета в Риверсайде.

Дебютировав как актёр озвучивания в 2000 году, он получил известность благодаря участию в англоязычных локализациях японских анимации и видеоигр. В числе его избранных ролей в дубляже аниме: Фрэнки (One Piece), Кэнпати Дзараки («Блич»), Дио Брандо (JoJo's Bizarre Adventure) и Люк Валентайн («Хеллсинг»). В числе его работ на озвучивании видеоигр — игры серий Mortal Kombat, Castlevania, BlazBlue и Tekken.

Помимо деятельности как актёра озвучивания, Сайц известен как режиссер дубляжа; в частности, он режиссировал английские версии сериалов Girls Bravo и Kamichu!, а также экранизации видеоигры Tales of Phantasia. Также Сайц принял участие в озвучивании веб-сериала «» студии Machinima.com.

Фильмография

Дублирование японской анимации

Сериалы 

 2000 —  — Ёсихико Кендзё 
 2003 — Saiyuki Reload Gunlock — Хазел Гроуз 
 2003 — «Хеллсинг» — Люк Валентайн 
 2004 —  — Косиро Саэки 
 2004—2005 — R.O.D the TV — Ли Линхо 
 2005 — «Сказания фантазии» — Даос 
 2006 — Zegapain — Сима 
 2006 — Shakugan no Shana — Аннаберг  
 2006—2007 — Eureka 7 — Чарльз Бимс 
 2006—2014 — «Блич» — Кэнпати Дзараки , Иссин Куросаки 
 2006 — «Эрго Прокси» — Рауль Крид 
 2006—2008 — «Наруто» — Токума Хьюга , Раидо Намиаси 
 c 2007 — One Piece — Фрэнки ; 
 2010 — «Хеталия и страны Оси» — Германия 
 2010 — Fullmetal Alchemist: Brotherhood — Лень 
 2011 — Fairy Tail — Лаксус Дрейяр 
 2011 — Deadman Wonderland — Киёмаса Сэндзи ; 
 2011 — Durarara!! — Саймон Брежнев 
 2012 — Tiger & Bunny — Кит Гудман / Скай Хай 
 2012—2013 — Paradise Kiss — Дзёдзи Коидзуми 
 2012—2014 — Sword Art Online — Эндрю Гилберт Миллс / Эгиль 
 2013 — Fate/Zero — Ассасин
 2014 — Ben-To — Кэндзи Дандо 
 2014 — JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders — Дио Брандо 
 2014 — Magi — Уго 
 2014 —  — Император пингвинов 
 2014 — «Атака титанов» — Кит Шейдис 
 2014—2015 — Kill la Kill — Ира Гамагори 
 2014 — Blood Lad — Франкен Штейн 
 2014 — Sailor Moon (сезон 1) — Кунсайт 
 2014—2015 — Durarara!!x2 — Саймон Брежнев 
 2015 —  — Рагна Бладэдж 
 2015 — Aldnoah.Zero — Влад 
 2015 — Jojo’s Bizarre Adventure: Phantom Blood — Дио Брандо 
 2015 — Sailor Moon Crystal — Кунсайт 
 2016 — Gakusen Toshi Asterisk — Лестер Макфэйл

Полнометражные фильмы 
 2010 — «Летние войны» — Кунихико Дзинноути 
 2010 — «Повелители терний» — Марко Оуэн 
 2012 — «Красная черта» — Джей-Пи 
 2012 — «Остров Забвения: Харука и волшебное зеркало» — Барон 
 2012 — Fullmetal Alchemist: The Sacred Star of Milos — Эшли Крайтон / подполковник Гершель 
 2014 — «Патэма наоборот» — Дзяку 
 2017 — Sword Art Online: Ordinal Scale — Эндрю Гилберт Миллс / Эгиль

Озвучивание англоязычной анимации 
 2012 — Mass Effect: Paragon Lost — адмирал Дэвид Андерсон
 2012 — «Обитель зла: Проклятие» — Пугало
 2013 — «Университет монстров» — эпизодические роли
 2016 — «» — Девастатор
 2016 — «»

Озвучивание видеоигр 
 c 2004 — World of Warcraft и дополнения — Гаррош Адский Крик, Артас Менетил
 2005 — The Matrix Online — эпизодические роли
 2007 —  — Фредерик Шопен 
 2008 — Mortal Kombat vs. DC Universe — Слэйд Уилсон / Детстроук, Скорпион, Шао Кан
 2008 — Valkyria Chronicles — Ради Егер 
 2009—2015 — серия BlazBlue — Рагна Бладэдж 
 2010 — Final Fantasy XIII — эпизодические роли
 2010 — Transformers: War for Cybertron — Сильверболт
 с 2010 — серия StarCraft — Артанис
 2011 — Mortal Kombat — Скорпион, Фредди Крюгер
 2012 — Red Faction: Armageddon — эпизодические роли
 2012 — Soulcalibur V — Сервантес де Леон 
 2012 — Call of Duty: Black Ops II — эпизодические роли
 2013 — Injustice: Gods Among Us — Скорпион
 2013 — Killer is Dead — Мондо Заппа
 2014 — Lightning Returns: Final Fantasy XIII — эпизодические роли
 2015 — Mortal Kombat X — Скорпион

Примечания

Ссылки 

Актёры озвучивания США
Блогеры США